Agustín Calleri – tennista
Edoardo Calleri – imprenditore e politico
Giacomo Calleri – politico
Gianmarco Calleri – calciatore e dirigente sportivo
Jonathan Calleri – calciatore